Tóth István
 Tóth István (1792–1867) színész, színigazgató
 Tóth István (1810–1876) főpénztárnok, főszámvevő, lapszerkesztő, főispán
 Tóth István (1817–1886) óvodapedagógus
 Tóth István (1821–1894) győri kanonok
 Tóth István (1823–1908) rákospalotai bíró (Biharos Tóth István)
 Tóth István (1832–1907) nyomdász
 Tóth István (1836–1914) plébános
 Tóth István (1860–?) kántortanító, költő
 Tóth István (1861–1934) szobrász
 Tóth István (1865–1935) orvos, szülész- nőgyógyász, egyetemi tanár
 Tóth István (1892–1964) romániai magyar grafikus
 Tóth István (1894–1928) pilóta
 Tóth István (1912–2002) szobrász
 Tóth István (1913–1992) irodalomtörténész
 Tóth István (1915–1964) református lelkész
 Tóth István (1921–2006) tájfutó
 Tóth István (1921–1990) sportvezető, sportinformatikus, könyvtáros
 Tóth István (1923–2016) fotóművész
 Tóth István (1923–2001) romániai magyar költő, műfordító, irodalomtörténész
 Tóth István (1927–1977) magyar bajnok labdarúgó, kapus (Csepel)
 Tóth István (1929) hajómodellező
 Tóth István (1934) orvos, endokrinológus
 Tóth István (1934–2004) mérnök, vitorlázórepülő, pilóta, repülőoktató
 Tóth István (1935–2013) jégkorongozó
 Tóth István (1938) ökölvívó
 Tóth István (1943) síelő, edző
 Tóth István (1944) politikus, országgyűlési képviselő (MDF)
 Tóth István (1944–2006) ókortörténész
 Tóth István (1946) szobrász
 Tóth István (1946) ausztráliai magyar vegyészmérnök, az MTA külső tagja
 Tóth István (1951) birkózó, edző
 Tóth István (1951) orvos, kardiológus, az MSZP országgyűlési képviselője (Ózd)
 Tóth István (1952) labdarúgó (Újpesti Dózsa, Pécsi Dózsa, Dunaújváros)
 Tóth István (1954) festő, grafikus
 Tóth István (1960) kajakozó
 Tóth István (1960) zenész
 Tóth István (1966) kickbokszoló
 Tóth István (1966) tekvandozó
 Tóth István (1968) motorcsónak-versenyző
 Tóth István (1969) asztaliteniszező
 Tóth István (1981) labdarúgó
 Tóth István (1970) kickbokszoló
 Tóth István egri borász
 Tóth István főiskolai tanár
Tóth István György
 Tóth István György (1956–2005) történész
 Tóth István György (1962) közgazdász, szociológus
hasonló nevűek
 Tooth István (1817–1855) ügyvéd és jogtanár
 M. Tóth István (1922-2006) Székely Bertalan-díjas székesfehérvári festőművész
 Őri Tóth István (1955-2010) fotográfus
 Sahin Tóth István (1936) kosárlabdázó, edző
 Tóth Potya István (1891–1945) válogatott labdarúgó, edző
 Tóth István József (1953) magyar polgármester, tanár

egyéb
 Tótfalusi István (1936–2020) műfordító, irodalomtörténész eredeti neve szintén Tóth István

Jegyzetek